Regno Unito 
 Chelmsford – capoluogo dell'Essex e città
 Stati Uniti d'America
 Chelmsford – comune della contea di Middlesex, Massachusetts